Сан Антонио Идалго има више значења:

 Сан Антонио Идалго (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Идалго, Ранчерија де Сан Антонио (Донато Гера), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Антонио Идалго (Тлалнелхуајокан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику